Planitrochus är ett släkte av snäckor. Planitrochus ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorsnäckor
Planitrochus